Кочими́ — крупная группа индейских племён, обитавшая до прихода европейцев в центральной части полуострова Нижняя Калифорния от Эль-Росарио на севере до Сан-Хавьера на юге. Кочими встретились с испанскими колонистами в XVII веке, и после этого его неоднократно посещали различные испанские путешественники, колонисты и миссионеры, однако уже в конце XIX века, в основном из-за эпидемий, племя исчезло.

Язык 

Кочими говорили на нескольких диалектах или близкородственных языках, относящихся к семье языков юма-кочими, распространённой на Калифорнийском полуострове, на юге Калифорнии и на западе Аризоны. Согласно прежнему делению, язык кочими включали в состав юманских, однако Маурисио Мишко (Mauricio J. Mixco, 1978, 2006) установил, что родство кочими и юманских языков — слишком отдалённое, и язык (языки) кочими представляет скорее отдельную ветвь, родственную юманским языкам.

Обычаи и образ жизни 
Сведения об обычаях и верованиях кочими сохранились в кратких записях путешественников. Наиболее информативными являются записи иезуитских миссионеров (Aschmann 1959; Laylander 2000; Mathes 2006), в особенности Мигеля Венегаса (1757, изданы в 1979) и Мигеля дель Барко (изданы в 1973).

Кочими были охотниками и собирателями, не знакомыми с земледелием и металлургией. С керамикой северные кочими познакомились, по-видимому, незадолго до контакта с европейцами (Rogers 1945). Их материальная культура была в целом примитивной, однако она хорошо подходила к засушливой среде и мобильному образу жизни. Народ кочими дробился на автономные местные общины, между которыми постоянно вспыхивали войны.

Путешественники отмечали следующие необычные для европейцев особенности быта кочими:
 «Табла»,  представляли собой деревянные таблички с расписными украшениями и/или просверлёнными отверстиями, используемые на религиозных церемониях. Несколько таких табличек было обнаружено в ходе археологических раскопок (Massey 1972; Hedges 1973; Meigs 1974).
 шаманы носили на церемониях особые головные уборы, выполненные из человеческих волос (Meigs 1970).

Интересные факты 
В честь Кочими был назван род кактусов , произрастающий на территориях которые в прошлом занимали племена индейцев.

Примечания

Литература 
 Aschmann, Homer. 1959. The Central Desert of Baja California: Demography and Ecology. Iberoamericana No. 42. Berkeley, California.
 Barco, Miguel del. 1973. Historia natural y crónica de la antigua California. Edited by Miguel León-Portilla. Universidad Nacional Autónoma de México, Mexico City.
 Hedges, Ken. 1973. «Painted tablas from northern Baja California». Pacific Coast Archaeological Society Quarterly 9(1):5-20.
 Laylander, Don. 1997. «The linguistic prehistory of Baja California». In Contributions to the Linguistic Prehistory of Central and Baja California, edited by Gary S. Breschini and Trudy Haversat, pp. 1-94. Coyote Press, Salinas, California.
 Laylander, Don. 2000. Early Ethnography of the Californias: 1533—1825. Coyote Press, Salinas, California.
 Massey, Lee Gooding. 1972. «Tabla and atlatl: two unusual wooden artifacts from Baja California». Pacific Coast Archaeological Society Quarterly 8(1):25-34.
 Mathes, W. Michael. 2006. «Ethnohistoric evidence». In The Prehistory of Baja California: Advances in the Archaeology of the Forgotten Peninsula, edited by Don Laylander and Jerry D. Moore, pp. 42-66. University Press of Florida, Gainesville.
 Meigs, Peveril, III. 1970. «Capes of human hair from Baja California and outside». Pacific Coast Archaeological Society Quarterly 6(1):21-28.
 Meigs, Peveril, III. 1974. «Meigs on tablas». Pacific Coast Archaeological Society Quarterly 10(1):37-38.
 Mixco, Mauricio J. 1978. Cochimí and Proto-Yuman: Lexical and Syntactic Evidence for a New Language Family in Lower California. University of Utah Anthropological Papers No. 101. Salt Lake City.
 Mixco, Mauricio J. 1979. «Northern Cochimí Dialectology and Proto-Yuman». Journal of California and Great Basin Papers in Linguistics 1:39-64.
 Mixco, Mauricio J. 2006. «The indigenous languages». In The Prehistory of Baja California: Advances in the Archaeology of the Forgotten Peninsula, edited by Don Laylander and Jerry D. Moore, pp. 24-41. University Press of Florida, Gainesville.
 Rogers, Malcolm J. 1945. «An outline of Yuman prehistory». Southwestern Journal of Anthropology 1:167-198.
 Venegas, Miguel. 1757. Noticia de la California y de su conquista temporal, y espiritual hasta el tiempo presente. 3 vols. M. Fernández, Madrid.
 Venegas, Miguel. 1979. Obras californianas del padre Miguel Venegas, S.J. Edited by W. Michael Mathes, Vivian C. Fisher, and Eligio Moisés Coronado. 5 vols. Universidad Autónoma de Baja California Sur, La Paz.

Народы Мексики
Исчезнувшие народы Америки
Индейцы Аридоамерики